Salvador Dalí — pintor surrealista espanhol
Dali (Chipre) — cidade
Cidade de Dali — na província de Yunnan, China
Reino de Dali — estado medieval da China
Dali (Afeganistão) — cidade
Ad Dali' — província do Iémen
2919 Dali — asteroide

Desambiguações de topônimos